Mecze grupy B pierwszej rundy kwalifikacyjnej do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 strefy CEV rozegrane zostały w dniach od 2 do 4 stycznia 2009 roku w stolicy Łotwy - Rydze.

W grupie B znalazły się trzy drużyny: Łotwa, Norwegia i Szwecja.

Awans do drugiej rundy kwalifikacyjnej uzyskała Łotwa.

Tabela 
Grupa B

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane

Mecze

Norwegia – Szwecja 
Piątek, 2 stycznia 2009
16:00 (UTC-6) - Olympic Sport Centre, Ryga - Widzów: 150

 I sędzia: Paweł Anderson (Rosja)
 II sędzia: Valdis Jankovskis (Łotwa)
 Czas trwania meczu: 84 minuty

Łotwa – Norwegia 
Sobota, 3 stycznia 2009
14:00 (UTC-6) - Olympic Sport Centre, Ryga - Widzów: 850

 I sędzia: Paweł Anderson (Rosja)
 II sędzia: Hans Almkvist (Szwecja)
 Czas trwania meczu: 63 minuty

Szwecja – Łotwa 
Niedziela, 4 stycznia 2009
15:00 (UTC-6) - Olympic Sport Centre, Ryga - Widzów: 810

 I sędzia: Paweł Anderson (Rosja)
 II sędzia: Andreas Myrdal (Norwegia)
 Czas trwania meczu: 126 minut

Statystyki indywidualne

Składy 
Sekcja grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które grały w grupie B pierwszej rundy kwalifikacyjnej do mistrzostw świata.

Przynależność klubowa na początek sezonu 2008-09.

 Zawodnicy oznaczeni literą K to kapitanowie reprezentacji.
 Zawodnicy oznaczeni literą L to libero.

Łotwa 
Trener: Raimonds VildeAsystent: Uģis Krastiņš

Norwegia 
Trener: Rune YttervikAsystent: —

Szwecja 
Trener: Johan IsacssonAsystent: Anders Norberg

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010